De 33e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2002 op 19 en 20 januari gehouden op de ijsbaan Vikingskipet in Hamar.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 2002
Schaatsen in Noorwegen
 2002
Sport in Hamar
Schaatsen sprint 2002